Municipio de St. Francois puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Francois (condado de Butler, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de St. Francois (condado de Madison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de St. Francois (condado de St. Francois, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.
 Municipio de St. Francois (condado de Wayne, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wayne.